Gilbert de Seagrave ist der Name folgender Personen:

* Gilbert of Seagrave (Ritter) († 1201), englischer Ritter
 Gilbert of Seagrave (Richter) († 1254), englischer Adliger und Richter